Монте Флор има више значења:

 Монте Флор (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Флор (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Флор (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Флор (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Флор (Сан Франсиско Чапулапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Флор (Санта Ана Кваутемок), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Флор (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику